Kamila Żuk (ur. 18 listopada 1997 w Wałbrzychu) – polska biathlonistka. Olimpijka (2018). Dwukrotna mistrzyni (2018) i wicemistrzyni (2018 i 2019) świata juniorów, medalistka mistrzostw Europy juniorów (2017). Mistrzyni Europy z 2021. Mistrzyni Polski seniorek i medalistka tych zawodów.

Życiorys 
W 2015 po raz pierwszy w karierze wystąpiła w mistrzostwach świata juniorów, gdzie rywalizowała w kategorii juniorów młodszych. Indywidualnie najwyższą pozycję zajęła w biegu sprinterskim, który ukończyła na 13. pozycji, a w biegu sztafetowym dziewcząt wraz z polskim zespołem sklasyfikowana została na 9. miejscu. Rok później ponownie rywalizowała w kategorii juniorów młodszych w ramach biathlonowych mistrzostw świata juniorów – indywidualnie najwyżej uplasowała się na 11. pozycji w sprincie, a w sztafecie dziewcząt zajęła 5. miejsce.

W 2015 roku brała także udział w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie letnim, gdzie zarówno sprint, jak i bieg pościgowy ukończyła na 15. pozycji. Wzięła również udział w zawodach biathlonowych na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015.

Przed sezonem 2015/2016 została powołana do kadry A biathlonowej reprezentacji Polski. Do udziału w biathlonowym Pucharze Świata po raz pierwszy została zgłoszona w sezonie 2015/2016 w ramach zawodów w Pokljuce, podczas których w biegu sprinterskim zajęła 75. pozycję.

W lutym 2017 zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w biegu sprinterskim. W lutym 2018 wystartowała w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, biorąc udział w sztafecie mieszanej, w której Polska zajęła 16. lokatę. W marcu została mistrzynią świata juniorów w biegu indywidualnym (konkurencję tę wygrała z największą przewagą w historii rozgrywania tej konkurencji na tej imprezie) oraz sprincie, a także srebro w biegu pościgowym. 15 marca 2018 w Oslo zdobyła pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując w sprincie 35. lokatę. W 2019 została wicemistrzynią świata juniorów w sprincie.

Żuk jest medalistką seniorskich mistrzostw Polski w biathlonie – w 2015 roku, wraz z klubem MKS Duszniki Zdrój (startującym w składzie Daria Bernacka, Kamila Żuk, Karolina Turkowicz i Paulina Krzyżak), zdobyła brązowy medal w biegu sztafetowym kobiet, a 2 lata później została mistrzynią kraju w biegu pościgowym, a z klubem AZS-AWF Katowice (w składzie: Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński i Marcin Piasecki) sięgnęła po srebrny medal w sztafecie mieszanej.

Żołnierz Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Biathloniści AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Wałbrzychu
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1997